Kwambai ist der Name oder ein Namensteil folgender Personen:

 Caroline Chepkorir Kwambai (* 1975), kenianische Langstreckenläuferin
 Irene Kwambai Kipchumba (* 1978), kenianische Langstreckenläuferin
 James Kipsang Kwambai (* 1983), kenianischer Marathonläufer
 Wilson Kwambai Chebet (* 1985), kenianischer Langstreckenläufer